Smith Estate bezeichnet die folgenden in das National Register of Historic Places eingetragenen Objekte:

Smith Estate (Highland Park) in Los Angeles, Kalifornien
Smith Estate (Brookhaven) in Brookhaven, New York